Ryszard Matuszewski (ur. 1914, zm. 2010) – polski krytyk literacki, publicysta, autor wspomnień i książek biograficznych
 Ryszard Matuszewski (jogin) – lider Bractwa Zakonnego Himavanti